Эхмарках мак Рагнайлл (Маргад Рагнальдссон; ирл. Echmarcach mac Ragnaill; умер в 1064 или 1065) — король Дублина (1036—1038, 1046—1052), король Мэна, Гебридских островов и частично Галлоуэя (1052—1061), сын либо Рагнайла, сына Олава III Кварана, либо Рагнайла, короля Уотерфорда.

Биография 
Отец Рагналла — Маргад — иногда отождествляется с Рагналлом мак Рагнайллом, королём Уотерфорда, убитым в Дублине в 1031/1035 году, или Рагнальдом Гутфридссоном (ирл. Рагналлом мак Готфрайдом) (ум. 1004/1005), королём Островов. Историк Шон Даффи считал, что он был потомком короля Уотерфорда Ивара, а другие историки Бенджамин Хадсон и Колман Этчингем утверждают, что он был внуком Гудрёда Харальдссона (Гофрайда мак Аральта) (ум. 989), короля Мэна и Островов.

В 1036 году после отречения от власти Ситрика Шёлкобородого Эхмарках мак Рагнайлл при поддержке верховного короля Ирландии Доннхада мак Бриайна захватил власть в скандинавском королевстве Дублине, где правил два года.

Эхмарках мак Рагнайлл был союзником и родственником короля Мунстера Доннхада мак Бриайна, который в 1022—1064 годах являлся верховным королём Ирландии. В 1032 году Доннхад женился на Кат инген Рагналл, сестре Эхмаркаха.

В 1038 году Эхмарках был изгнан из Дублина Иваром III Харальдссоном (ирл. Имаром мак Аральтом). В 1046 году Эхмарках вторично захватил королевский трон в Дублине, изгнав из города Ивара III. На пике своего могущества под властью Эхмаркара находились Дублин, остров Мэн, Гебридские острова и частично область Галлоуэй в Шотландии.

В 1052 году Эхмарках мак Рагнайлл был изгнан из Дублина королём Лейнстера Диармайтом мак Маэлом-на-м-Бо, который утвердил королём в Дублине своего старшего сына и соправителя Мурхада мак Диармайта (ум. 1070). В 1061 году дублинский король Мурхад мак Диармайт захватил и подчинил своей власти остров Мэн.

Согласно «Англосаксонским хроникам» принято считать, что Эхмарках мак Рагнайлл был одним из трёх крупных королей Северо-Запада (другими двумя были Малькольм II, король Шотландии, и Кнуд Великий, король Дании, Англии и Норвегии.

По данным ирландских анналов («Анналы Инишфаллена», «Анналы Лох Ки», «Анналы Ульстера»), Эхмарках мак Рагнайлл, вероятно, в 1064 году сопровождал своего старого союзника, верховного короля Ирландии и короля Мунстера Доннахада мак Бриайна, во время его паломничества в Рим. Поздний ирландский хронист XII века Мариан Скот (ум. 1082) сообщает о смерти Доннхада и Эхмаркаха в 1065 году.

Согласно своду скандинавских саг «Круг Земной», викинг Гутторм Гуннихильдссон, племянник норвежского короля Харальда Сурового, совершал морские походы и дружил с дублинским королём Маргадом. В 1052 году Маргад (Эхмарках) и Гутторм совершили совместный разорительный поход на Уэльс. Союзники рассорились из-за дележа награбленной добычу. В бою в проливе Менай Гутторм разбил и убил Маргада. Историк Фрэнсис Джон Бирн писал, что «он уверен, что Маргад соответствует ирландскому имени Мурхад». Возможно, под именем «Маргад» упоминается король Дублина и Мэна Мурхад мак Диармайт. Но ни Эхмарках ни Мурхад не погибли в Уэльсе в 1052 году.

Литература 
 Byrne, Francis John (2005). «Ireland and her neighbours, c.1014-c.1072». I Ó Cróinín, Dáibhí. A New History of Ireland: Prehistoric and Early Ireland, I. Oxford: Oxford University Press. s. 862—898. ISBN 0-19-922665-8 .
 Duffy, Seán (1992). «Irishmen and Islesmen in the Kingdom of Dublin and Man 1052—1171». Ériu (engelsk) (43), s. 93-133.
 Etchingham, Colman (2001). «North Wales, Ireland and the Isles: the Insular Viking Zone». Peritia (15), s. 145—187. ISSN 0332-1592.
 Marianus Scottus (1082/1844). «Cronicon». I Pertz, G. H. Monumenta Germaniae Historica: scriptores (latin). Hannover. s. v. 559, s.a. 1065.

Короли Дублина
Короли острова Мэн
Правители Европы XI века
Свергнутые монархи
Персоналии Ирландии XI века
Персоналии Англии XI века